Cien Días puede referirse a:
 Cien Días, el último periodo de gobierno de Napoleón Bonaparte.
 Gobierno de los Cien Días, un período de los años 1930 de la historia de Cuba .
 Ofensiva de los Cien Días, la ofensiva aliada final en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial.
 Reforma de los Cien Días, un período de los años finales de la dinastía Qing de China.
 100 Days, una película sobre el genocidio de Ruanda. 
 Los cien días de Ana, una telenovela argentina.
 Cien días para enamorarse, una telenovela argentina.